Rosa 'Rosarium Uetersen' — сорт роз, относится к классу Плетистые крупноцветковые розы.

Биологическое описание 
Может формироваться в виде куста, или как плетистая роза. 

Длина побегов 200—365 см.

Листья тёмно-зелёные, глянцевые, крупные (12—13 × 8—10 см), листочков 5—7.

Цветки старинной формы, махровые, квартированные, розовые (с возрастом серебристо-розовые), до 10 см диаметром. Продолжительность цветения одного цветка 11—14 дней, одного соцветия — 19—21 день.

Лепестков от 100 до 142. 

Аромат сильный, яблочный, согласно другому источнику, аромат средней интенсивности.

Первая волна цветения очень обильная, позже слабее.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 4b до более тёплых.

Устойчивость к мучнистой росе и чёрной пятнистости высокая. Цветки устойчивы к выгоранию и неблагоприятным метеорологическим условиям.

Рекомендуется производить обрезку отцветших цветков и подвязывание. Сорт рекомендован для выращивания в центральной подзоне Краснодарского края (хорошо цветет в сухой и жаркий период вегетации, отличаются повышенной устойчивостью к основным грибным заболеваниям, а также проявляют признаки повышенной зимостойкости).

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Rosarium Uetersen